Санта Марија Дос има више значења:

 Санта Марија Дос (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Марија Дос (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Марија Дос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику